«Ifigenia en Áulide» puede referirse a:

Tragedia 
 Ifigenia en Áulide (409 a.C.), tragedia de Eurípides.
Óperas
 Ifigenia en Áulide (1774), ópera de Gluck y libreto en francés de Leblanc du Roullet.
 Ifigenia en Áulide (178?), ópera de Ignace Joseph Pleyel.